Лэмпицкий или Лемпицкий — польская фамилия (Łempicki)

Известные носители:

 Лэмпицкий, Михаил Михайлович (1856—1930) — горный инженер, польский политический деятель, депутат Государственной думы Российской империи IV созыва Петроковской губернии.
 Лемпицкий, Станислав (1886—1947) — польский учёный, писатель, профессор, член-корреспондент Польской академии знаний, представитель львовско-варшавской философской научной школы.